Aguas Blancas kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Aguas Blancas, Argentina, Salta,

Mexiko 

 Colonia Aguas Blancas, ort, Guerrero, Técpan de Galeana, 
 Aguas Blancas, Mexiko, Hidalgo, Zimapán, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar